Basílica de San Pedro y San Pablo puede referirse a:

 Basílica de San Pedro y San Pablo (Dillinga), Alemania
 Basílica de San Pedro y San Pablo (Reichenau), Alemania
 Basílica de San Pedro y San Pablo (Lewiston),  Maine, Estados Unidos
 Basílica de San Pedro y San Pablo (Chattanooga), Tennessee, Estados Unidos

 Basílica de San Pedro y San Pablo (Praga), Praga, República Checa